Помаранчевою книгою називають:
 Trusted Computer System Evaluation Criteria - стандарт безпеки комп'ютерної системи
 Книжку про мову шейдерів OpenGL